Wollan ist der Familienname von:
 Ernest Omar Wollan (1902–1984), US-amerikanischer Physiker

Sonstiges:
 Wollan Island, Insel der Biscoe-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 Wöllan, deutscher Name der slowenischen Stadt Velenje